Чакова — місто у повіті Тіміш в Румунії.
 Чакова — поселення в общині Светий Юрій-об-Щавниці.

 Ілона Чакова — чеська поп-співачка.